Korsarz – pirat działający na zlecenie władcy
 ORP Korsarz – okręt
 Korsarz (jacht)
 Korsarz – utwór George’a Byrona
 Korsarz – powieść Josepha Conrada
 Korsarz – powieść Clive’a Cusslera
 Korsarz – opera Giuseppe Verdiego
 Korsarz (Le Corsaire) – balet-pantomima Josepha Maziliera z muzyką Adolphe’a-Charlesa Adama
 Korsarz – amerykański film fabularny z 1938 roku
 korsarz – nazwa zwyczajowa pająków z rodzajów Pirata i Piratula

Zobacz też 
 kaper
 Korsar – klasa jachtów
 korsaż – mały ozdobny bukiet